Le Conseil national de la transition (Guinée) peut faire référence au :
 premier Conseil national de la transition (2010-2014) ;
 deuxième Conseil national de la transition (2021).